

Niemcy 
 Leppin – dzielnica miasta Arendsee (Altmark)

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Lepino

Osoby 
 Hartmut Leppin – niemiecki historyk
 Paul Leppin – pisarz
 Volker Leppin – niemiecki teolog

Zobacz też 
 Leppien